

Особи 

 Давід Адді — ганський футболіст
 Лі Адді — ганський футболіст

Географічні об'єкти 
 Адді — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Стівенс штату Вашингтон